

Afghanistan 
 Impero Durrani – monarchia storica localizzata nell'odierno Afghanistan

Persone 
 Ahmad Shah Durrani – politico e generale afghano, padishah dell'Impero Durrani
 Ali Schah Durrani – emiro afghano, figlio di Timur Shah Durrani
 Ayatullah Durrani – politico e accademico pakistano
 Zaman Mirza Schah Durrani – terzo emiro dell'Impero Durrani